Пикалиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Пикалиха — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Пикалиха — деревня в Псковском районе Псковской области.